Сен-Канте́н-ла-Шаба́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 75 км на схід від Ліможа, 45 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 160 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 361,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Кантен-ла-Шабанн на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Кантен-ла-Шабанн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Кантен-ла-Шабанн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Сен-Кантен-ла-Шабанн на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Сен-Кантен-ла-Шабанн на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-ла-Шабанн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез